Bouilly kan syfta på:

Personer
 Jean-Nicolas Bouilly (1763–1842), fransk författare

Geografi

Frankrike
 Bouilly, Aube, kommun i departementet Aube
 Bouilly, Marne, kommun i departementet Marne
 Bouilly-en-Gâtinais, kommun i departementet Loiret

Efternamnsförgreningssidor
Franska efternamn